Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do singlové soutěže pařížského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu AccorHotels Arena nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo deset tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a zbylí tři jako šťastní poražení. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Daniil Medveděv, který prohrál ve finále.

Vítězem se stala srbská světová jednička Novak Djoković, jež ve finále zdolala světovou dvojku a obhájce titulu Daniila Medveděva po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak Srb připsal páté turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý šestý titul na okruhu ATP Tour a třicátý sedmý z kategorie Masters, čímž se odpoutal od Nadala a sdíleného prvního místa v této statistice. Po vítězství na grandslamovém French Open ovládl i druhý hlavní pařížský turnaj v jediné sezóně, což před ním dokázali pouze Ilie Năstase v roce 1973 a Andre Agassi v roce 1999. Závěrečný duel představoval první finálové utkání na Paris Masters mezi dvěma nejvýše postavenými hráči od roku 1990, kdy se utkali Stefan Edberg a Boris Becker. Djoković si odvezl rekordní šestou trofej.
Již semifinálovou výhrou nad Hurkaczem si zajistil, že posedmé v kariéře zakončí sezónu na pozici světové jedničky.

Osmý hráč světa Casper Ruud si postupem do čtvrtfinále zajistil premiérovou účast na turínském Turnaji mistrů. Toho dosáhl vůbec jako první norský tenista v historii. Poslední volné postupové místo následně obsadil Polák Hubert Hurkacz, když postoupil do semifinále. Před turnajem měli ještě teoretickou šanci Ital Sinner, Brit Norrie a Kanaďan Auger-Aliassime, ani jeden z nich však nepřešel třetí kolo.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021